Gábor Szántó (ur. 1958) – węgierski piłkarz
 Gábor T. Szántó (ur. 1966) – węgierski pisarz